Conch bezeichnet: 

 einen Zementhersteller und -anbieter in China, siehe Anhui Conch Cement Company
 ein spezielles Piercing durch die Ohrmuschel, siehe Conch-Piercing
 im Englischen ist conch (sprich  oder ) eine Bezeichnung für die Große Fechterschnecke

Siehe auch:
 Conche